Het seizoen 2001/2002 in de SAS Ligaen was de 12de editie van de strijd om de landstitel in de hoogste afdeling van het Deense profvoetbal. De competitie begon op 21 juli 2001 en eindigde op 16 mei 2002. Nieuwkomers waren Vejle BK en Esbjerg fB. In 198 duels werd in totaal 573 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2,89 doelpunt per wedstrijd. Onder leiding van de Noorse trainer-coach Åge Hareide behaalde Brøndby IF de negende landstitel uit de clubgeschiedenis.

Uitslagen

Eindstand
{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:100%;" width="80%"
! width=5%|
! width=35%|Club
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=10%|Punten
|-style="background:#D0F0C0;"
|  || Brøndby IF || 33 || 20 || 9 || 4 || 74 || 28 || +46 || 69
|-
| 2 || FC Kopenhagen || 33 || 20 || 9 || 4 || 62 || 25 || +37 || 69
|-
| 3 || FC Midtjylland || 33 || 16 || 9 || 8 || 47 || 27 || +20 || 57
|-
| 4 || Aalborg BK || 33 || 16 || 6 || 11 || 52 || 45 || +7 || 54
|-
| 5 || Akademisk BK || 33 || 13 || 11 || 9 || 48 || 38 || +10 || 50
|-
| 6 || Odense BK || 33 || 13 || 10 || 10 || 56 || 51 || +5 || 49
|-
| 7 || Esbjerg fB || 33 || 13 || 6 || 14 || 42 || 44 || –2 || 45
|-
| 8 || Viborg FF || 33 || 10 || 11 || 12 || 46 || 45 || +1 || 41
|-
| 9 || Silkeborg IF || 33 || 8 || 8 || 17 || 41 || 50 || –9 || 32
|-
| 10 || Aarhus GF || 33 || 7 || 10 || 16 || 42 || 56 || –14 || 31
|-style="background:#FFCCCC;"
| 11 || Vejle BK || 33 || 6 || 10 || 17 || 38 || 72 || –34 || 28
|-style="background:#FFCCCC;"
| 12 || Lyngby BK || 33 || 2 || 9 || 22 || 25 || 92 || –67 || '15 
|}

Statistieken
 Topscorers In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam. Assists In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer assists achter hun naam.''

Aantal goals per speelronde

Scheidsrechters

Brøndby IF

Bijgaand een overzicht van de spelers van Brøndby IF, die in het seizoen 2001/02 onder leiding van de Noorse trainer-coach Åge Hareide voor de negende keer in de clubgeschiedenis kampioen van Denemarken werden.

Zie ook
Deens voetbalelftal in 2001
Deens voetbalelftal in 2002
Deense voetbalbeker 2001/02

Competitievoetbal 2001/02
2002